16-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Египте с 1 по 15 июня 1999 года. Игры проводились в Каире, Исмаилии и Порт-Саиде. В чемпионате участвовало 24 страны. Победу в четвёртый раз за свою историю отпраздновала сборная Швеции.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка турнира

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Июнь 1999 года
Международные спортивные соревнования в Каире
Спорт в Египте в 1999 году
Спорт в Порт-Саиде
Чемпионаты мира в Египте